Jonathan Erlich e Artem Sitak erano i detentori del titolo, ma Sitak ha deciso di non partecipare a questa edizione mentre Erlich ha fatto coppia con Andrėj Vasileŭski, perdendo al primo turno da Jérémy Chardy e Fabrice Martin.

In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno sconfitto Ivan Dodig e Filip Polášek con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (finale)

 Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (semifinale)
 Nikola Ćaćić /  Frederik Nielsen (primo turno)

Wildcard 

  Umut Akkoyun /  Mert Naci Türker (primo turno)

 Tuna Altuna /  Altuğ Çelikbilek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Antalya Open 2021